Az 1936. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 18 km-es versenyszámát február 12-én rendezték az Olimpiai Sístadionban. A számot a svéd Erik Larsson nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F18